«Менделе́евская» — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Открыта в составе участка «Чеховская» — «Савёловская» 31 декабря  года. Глубина заложения — 48,5 м.

История и происхождение названия 
Станция открыта 31 декабря  года в составе участка  — , после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 138 станций. В проекте станцию предлагалось назвать «Новослободской», так же, как и действующую станцию на Кольцевой линии. При открытии получила название по расположенному поблизости Московскому химико-технологическому институту имени Д. И. Менделеева (с 1992 года — Российский химико-технологический университет).

Оформление 
В отделке станционного зала использован белый мрамор «коелга», пол выложен серым и чёрным гранитом. Путевые стены отделаны вставками со стилизованными изображениями деформационной электронной плотности различных бинарных молекул, что на момент постройки станции было передовым краем квантовой химии. Идея вставок предложена сотрудниками Менделеевки, принимавшими активное участие в разработке дизайна оформления станции. Станцию украшают оригинальные светильники, конструкция которых напоминает строение кристаллической решётки. Из центра зала лестничные переходы ведут на станцию «Новослободская» Кольцевой линии. Своды залов станции опираются на колонны через фасонные клинчатые перемычки.

Вестибюли и пересадки 
На станции имеется один северный вестибюль. Выходы через подземные переходы к Новослободской улице. В центральной части станции — переход на станцию «Новослободская» Кольцевой линии.

В подуличном переходе станции 17 февраля 2007 года установлен памятник бездомным собакам «Сочувствие» — бронзовая фигура пса-дворняги на невысоком постаменте, созданная по инициативе группы народных артистов России и выполненная Александром Цигалем, появилась после нашумевшего случая, когда бездомный пёс по кличке «Мальчик», долгое время живший при этой станции, был убит в 2001 году в результате конфликта с местной жительницей, выгуливавшей породистого пса.

Пассажиропоток 
Пассажиропоток по станции за сутки ( год) — . Пассажиропоток по вестибюлям за сутки ( год): по входу — ; по выходу — ;

Станция в цифрах 
 Радиус боковых залов — 4,25 метра, центрального зала — 4,75 метра;
 Расстояние между осями тоннелей — 16,28 метра.

Наземный общественный транспорт

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Тверской район
Станции метрополитена, построенные в 1988 году
Колонные станции глубокого заложения
Объекты, названные в честь Дмитрия Менделеева
Здания и сооружения, построенные в 1988 году в Москве